Курметура () — село в Румунії, у повіті Прахова. Входить до складу комуни Пекурець.
 Курметура () — село в Румунії, у повіті Караш-Северін. Входить до складу комуни Сікевіца.
 Курметура () — село в Румунії, у повіті Долж. Входить до складу комуни Джурджица.
 Курметура () — село в Румунії, у повіті Бузеу. Адміністративно підпорядковується місту Нехою.